Anders Eliasson kan syfta på:

Anders Eliasson (fabrikör), (1862–1950)
Anders Eliasson (tonsättare), (1947–2013)
Anders Eliasson (rockmusiker), född 1966
Anders Eliasson (handbollsspelare), född 1967